Catania (provincie), een Italiaanse provincie op Sicilië
 Catania (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie
 Catania (metropolitane stad)
 Calcio Catania, een Italiaanse voetbalclub

Zie ook
 Cattania, een geslacht van weekdieren (slakken)